Newtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Newtown Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 79002174
 Newtown Historic District (Tennessee), ID-Nr. 92000452
 Newtown Historic District (King and Queen County, Virginia), ID-Nr. 82001821
 Newtown Historic District (Staunton County, Virginia), ID-Nr. 83003318